Хопинс има више значења:
 Округ Хопинс (Кентаки)
 Хопинс (Јужна Каролина)
 Хопинс (Минесота)
 Хопинс (Мисури)
 Хопинс (Мичиген)